Maiasaura peeblesorum es la única especie conocida del género extinto Maiasaura ("lagarto buena madre") de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente entre 76,7 y 70,6 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Junto a los restos descubiertos se encontraron decenas de nidos, en lo que hoy se llama Montaña de los Huevos, Egg´s Mountain, en Montana, Estados Unidos. Ésta fue la primera prueba de que los dinosaurios gigantes alimentaban a sus crías.

Descripción 

El holotipo es PU 22405. Maiasauria medía alrededor de 9 metros de longitud con un peso de casi 3 toneladas. Tenían un pico plano típico de los hadrosáuridos y narices gruesas. Tenían una pequeña cresta puntiaguda frente a los ojos. Esta cresta puede haber sido utilizada en concursos de cabezazos entre machos durante la temporada de reproducción.

Maiasaura era herbívoro. Era capaz de caminar sobre dos patas, bípedos o cuatro cuadrúpedos. Los estudios de los patrones de estrés de los huesos curados muestran que los jóvenes menores de 4 años caminaban principalmente bípedos, cambiando a un estilo de caminar principalmente cuadrúpedo cuando crecieron. Parecían no tener defensa contra los depredadores, excepto, quizás, su pesada cola muscular y su comportamiento de rebaño . Los rebaños eran extremadamente grandes y podrían haber comprendido hasta 10 000 individuos. Maiasaura vivía en un hábitat interior.

Descubrimiento e investigación 
Un cráneo de Maiasaura, el espécimen PU 22405, ahora en las colecciones del Museo de Historia Natural de Yale Peabody como YPM PU 22405 tras la transferencia de las colecciones de paleontología de vertebrados de la Universidad de Princeton, fue descubierto por Laurie Trexler en 1979 y descrito por los paleontólogos de dinosaurios Jack Horner y Robert Makela como el holotipo de una nueva especie. Llamaron a la especie tipo Maiasaura peeblesorum. El nombre genérico se refiere a la diosa griega Maia, la "Buena Madre", para enfatizar esto, utilizaron la forma femenina de saurus, saura. El nombre específico honra a las familias de John y James Peebles, en cuya tierra se hicieron los hallazgos. El nombre genérico se refiere al descubrimiento de Marion Brandvold en 1978 de un nido con restos de cáscaras de huevo y bebés demasiado grandes para ser crías. Estos descubrimientos llevaron a otros y el área se hizo conocida como "Montaña del Huevo", en rocas de la Formación Dos Medicinas cerca de Choteau en el oeste de Montana. Esta fue la primera prueba de dinosaurios gigantes criando y alimentando a sus crías.

Se han encontrado más de 200 especímenes, de todos los rangos de edad. El anuncio del descubrimiento de Maiasaura atrajo un renovado interés científico por la Formación Dos Medicinas y se descubrieron muchos otros tipos nuevos de dinosaurios como resultado de una mayor atención. Los restos de Maiasaura se encuentran en estratos más altos que sus contrapartes de Two Medicine River.

Clasificación 
La relación filogenética más cercana del género Maiasaura parece corresponder con Brachylophosaurus. Para reflejar esto, ambos géneros aparecen dentro de la misma tribu. De esta manera quedan diferenciados del resto de componentes de esa subfamilia: Aralosaurus, Hadrosaurus y Gryposaurus.

Recientemente, junto con Brachylophosaurus y Acristavus, fue situado en un nuevo clado llamado Brachylophosaurini.

Filogenia
El siguiente cladograma de relaciones hadrosauridas fue publicado en 2013 por Alberto Prieto-Márquez et al ..

Paleobiología 
Debido a la gran cantidad de nidos y esqueletos encontrados en Norteamérica, los expertos creen que los maiasaura vivían en enormes manadas nómadas, que anualmente regresaban al mismo lugar de reproducción. Es posible que los nidos fueran reutilizados de un año a otro. Todas las crías que llegaran a la edad adulta, se convertirían en nuevos integrantes de la gran manada. El Maiasauria fue contemporáneo al Orodromeus, Troodon, el ceratópsido Centrosaurus, el macizo Euoplocephalus y parientes más tempranos del tiranosaurio, el Daspletosaurus y Gorgosaurus. 

Estos animales no estaban dotados con poderosas armas para repeler a los depredadores, por lo que probablemente utilizaran la huida o el camuflaje como estrategia. Es posible que poseyeran los sentidos del oído y la vista muy desarrollados para descubrir a los intrusos.

Alimentación 
Se alimentaba de plantas, hojas, frutas y semillas. Su hocico, con forma de pico de pato típica de los hadrosáuridos poseía varias hileras de dientes en la parte posterior de la boca que trituraban el alimento una vez se cortaba con el pico. En la parte superior del cráneo tenían una protuberancia ósea, sobre las dos cuencas oculares. Un adulto tenía que comer 90 kg de vegetales para poder tener buena salud.

Nidos 
Los maiasaurias vivían en manadas de hasta 10 000 individuos; criaban a sus jóvenes en colonias de anidamiento. Los nidos estaban muy cerca uno del otro, como en las aves modernas actuales, con un espacio entre los nidos de alrededor de 7 metros, menos que el largo de un adulto. Maiasaura excavaba en el suelo un hueco de 2 m de diámetro con forma de cráter. Estos nidos estaban hechos de tierra y contenían cada uno entre 30 a 40 huevos en un patrón circular o espiralado. Los huevos son de aproximadamente el tamaño de los huevos de un avestruz.

Los huevos fueron incubados por el calor resultante de la vegetación en descomposición puesta en el nido por los padres, en vez de que un padre los empollara sentándose en el nido. Los fósiles de maiasauras bebé demuestran que sus piernas no eran completamente desarrolladas y eran incapaces de caminar. Los fósiles también demuestran usaron sus dientes, así que significa que los adultos trajeron el alimento al nido.

Las crías crecían de 41 a 147 centímetros de largo en el plazo de su primer año. A este punto, o quizás después de otro año, el animal abandonaba el nido. Esta alta tasa de crecimiento puede ser evidencia de que poseían sangre caliente. Las crías tenían diversas proporciones faciales de los adultos, con ojos más grandes y un hocico más corto. Estas características se asocian a las crías y son comunes entre los animales que son dependientes de sus padres para su supervivencia durante los primeros tiempos de vida.

Instinto maternal 

Este ornitópodo cuando se apareaba, después hacia un nido en el que ponía entre 18 y 30 huevos y esperaba hasta que nacieran. Durante la incubación, los bebés medían 50 cm de longitud y tenían huesos ligeros, extremidades largas y débiles, columna vertebral arqueada y cuello en forma de U semejante al de los adultos. Los individuos pequeños permanecían siempre en el nido porque sus patas débiles les impedían correr o caminar. Otro trabajo que tenía que encargarse la madre maiasauria era llevarles alimento al nido a los crías, las cuales no podían recolectarlo. Sin embargo, sus dientes estaban desgastados, lo que indica un cuidado parental prolongado. Probablemente los padres masticaban las plantas duras para facilitarles el alimento a sus crías. También se ha especulado con la posibilidad que los adultos hicieran turnos de vigilancia.

Crecimiento 

La cría permanecía en el nido por 2 años. Los bebés crecían muy rápido, duplicaban su longitud en tan solo cuatro semanas. Las patas se volvían más fuertes y las caderas formaban una conexión con la columna vertebral. Es probable que el maiasauria joven se aventurara a alejarse del nido, en busca de alimento, bajo vigilancia de uno de los padres. Por medio de fósiles se ha descubierto que cuando alcanzaba aproximadamente 1,5 m de largo ya estaba listo para abandonar el nido y unirse a la manada. Crecían muy rápido, de hecho el crecer rápido es una de las teorías por las cuales los dinosaurios son de sangre caliente porque han necesitado alimentarse mucho para crecer de ese modo, lo que hacen normalmente los animales de sangre caliente. Ya cuando el maiasauria tenía 2 años de edad, alcanzaba longitudes de 3 m. Pero ya llegaba a la edad adulta cuando tenía entre 4 y 6 años. Las extremidades eran cortas y robustas y las patas más largas que los brazos. Al parecer la maiasauria hembra regresaba a anidar cada año al mismo lugar, hasta con 10000 animales más. Cuando los jóvenes eran lo suficientemente fuertes debían migrar a otros bosques para asegurar el alimento de la manada, todas estas características se las ha afirmado por medio del hallazgo de fósiles, de esa forma se ha descifrado todo sobre su crecimiento y actitud.

Historia de vida
Los estudios dirigidos por Holly Woodward, Jack Horner, Freedman Fowler et al. han dado una idea de la historia de la vida de Maiasaura, lo que resulta en lo que es quizás la historia de vida más detallada de cualquier dinosaurio conocido, y con la que se pueden comparar todos los demás. A partir de una muestra de cincuenta tibias individuales de Maiasaura, se descubrió que tenían una tasa de mortalidad de aproximadamente el 89,9% en su primer año de vida. Si los animales sobrevivieran a su segundo año, su tasa de mortalidad se reduciría al 12,7%. Los animales pasarían sus próximos seis años madurando y creciendo. Se descubrió que la madurez sexual ocurre en su tercer año, mientras que la madurez esquelética se alcanza a los ocho años de edad. En su octavo año y más allá, la tasa de mortalidad de Maiasaura volvería a subir a alrededor del 44,4%. Los estudios que siguieron también encontraron que los Maiasaura eran principalmente bípedos como juveniles, y cambiaron a una postura más cuadrúpeda a medida que envejecían. También se descubrió que Maiasaura también incluía madera podrida en su dieta, así como que su entorno tenía una estación seca larga y propensa a la sequía. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Paleobiología el 3 de septiembre de 2015.

Paleoecología
Maiasaura es un fósil característico de la porción media, litofacies 4, de la Formación Dos Medicamentos, que data de hace aproximadamente 76,4 millones de años. Maiasaura vivió junto al trodóntido Troodon y el hipsilofodóntido Orodromeus, así como el dromeosáurido Bambiraptor y el tiranosáurido Daspletosaurus, Otra especie de hadrosáuridos, referible al género Hypacrosaurus , coexistió con Maiasaura durante algún tiempo, ya que los restos de Hypacrosaurus se han encontrado más abajo en la Formación Dos Medicinas de lo que se sabía anteriormente. El descubrimiento de un hadrosáurido adicional, Gryposaurus latidens, en el mismo rango que Maiasaura ha demostrado que el límite entre las faunas distintas hipotéticas en la parte superior y media es menos distinto de lo que se pensaba. Parece haber una gran diversificación en los taxones ornitisquios después de la aparición de Maiasaura dentro de la Formación Dos Medicinas. El examen exhaustivo de los estratos que se encuentran a lo largo del río dos medicinas, que expone toda la mitad superior de la Formación Dos Medicinas, indica que la aparente diversificación fue un evento real más que el resultado de sesgos de preservación. Mientras que Maiasaura históricamente se ha asociado con la formación Dos Medicinas con el ceratópsido Einiosaurus en una sola fauna, esto es incorrecto, ya que Maiasaura se conoce exclusivamente de estratos más antiguos.

Referencias

Véase también 
 Hadrosaurinae
 Parque Jurásico
 Cretácico

Enlaces externos 

 http://www.duiops.net/dinos/maiasaura.html
 https://web.archive.org/web/20081009185339/http://www.geocities.com/scariwo/tp/comportamiento.htm Comportamiento social de los dinosaurios

Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte
Animales extintos descritos en 1979